Iwan Barjatinski ist der Name folgender Personen:

* Iwan Iwanowitsch Barjatinski (1772–1825), russischer Adliger, Diplomat und Agronom
 Iwan Sergejewitsch Barjatinski (1738–1811), russischer Diplomat